Aţ Ţayyibah kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Aţ Ţayyibah (departementshuvudort), Irbid, 
 Aţ Ţayyibah (ort i Jordanien, Karak), 
 Aţ Ţayyibah (ort i Jordanien, Ma'an),

Palestina (stat) 

 Aţ Ţaybah (ort i Palestina (stat), lat 32,51, long 35,19), Västbanken, 
 Aţ Ţaybah (ort i Palestina (stat), lat 31,95, long 35,30), Västbanken, 

Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar